Мессия — многозначное слово.

 Месси́я — посланник высших сил во многих религиях.
 «Мессия» (1741) — оратория Генделя.
 «Мессия» (1975) — кинофильм режиссёра Роберто Росселлини.
 «Мессия» — песня группы «Ария».
 «Мессия» — телесериал 2020 года.

См. также 
 
 Мессир
 
 Парусия
 «Мессия Дюны» — роман Фрэнка Герберта.
 «Мессия очищает диск» — роман Генри Лайона Олди.
 «Тёмный Мессия меча и магии» — компьютерная игра.